Il doppio femminile  del torneo di tennis Spring Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Margarita Gasparjan e Anna Arina Marenko che hanno battuto in finale Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova 3-6, 7-64, [10-6].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (finale)

 Ekaterina Byčkova /  Polina Pekhova (quarti di finale)
 Aleksandra Artamonova /  Julija Kalabina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Spring Cup 2012